Конное — название населённых пунктов.

Россия 
 Конное — посёлок в Ольховатском районе Воронежской области.
 Конное — посёлок в Первомайском районе Оренбургской области.
 Конное — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области.

Украина 
 Конное — село в Лиманском районе Одесской области.
 Конное — посёлок в Лозовском районе Харьковской области.

См. также 
 Конная
 Конное троеборье
 Конный
 Конское
 Конь (значения)